Кембриџ може да се односи на:
Кембриџ, град у Енглеској
 Кембриџ (Глостершир)
Универзитет у Кембриџу, приватни универзитет у граду Кембриџу

Аустралија 
 Кембриџ (Тасманија)
 Кембриџ (Западна Аустралија)

Канада 
 Кембриџ (Онтарио)
 Кембриџ (округ Хентс, Нова Шкотска)
 Кембриџ (округ Кингс, Нова Шкотска)

Нови Зеланд 
 Кембриџ (Нови Зеланд)

САД 
Кембриџ (Ајдахо), град је у америчкој савезној држави Ајдахо
Кембриџ (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
Кембриџ (Вермонт), град је у америчкој савезној држави Вермонт
Кембриџ (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
Кембриџ (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
Кембриџ (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
Кембриџ (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
Кембриџ (Масачусетс), град у савезној држави Масачусетс, САД
Кембриџ (Мериленд), град је у америчкој савезној држави Мериленд
Кембриџ (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
Кембриџ (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
Кембриџ (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
Кембриџ (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк